Желеч може бити:

 Желеч (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Желеч (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република